Summer of Love – eventi degli anni sessanta
Summer of Love – singolo dei Cascada
Summer of Love – singolo di Shawn Mendes e Tainy